Nemzeti Bajnokság I 2014/2015 (ze względów sponsorskich zwana jako OTP Bank Liga) – był 113. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Węgrzech. 
Brało w niej udział 16 drużyn, które w okresie od 25 lipca 2014 do 31 maja 2015 rozegrały 30 kolejek meczów. 
Obrońcą tytułu była drużyna Debreceni VSC-TEVA.
Mistrzostwo po raz drugi w historii zdobyła drużyna Videoton FC.

Z powodu problemów finansowych i dla wzmocnienia rywalizacji decyzją Zarządu MLSZ z 13 maja 2016 postanowiono zmniejszyć liczbę drużyn występujących w NB I w ciągu dwóch lat do 12 zespołów. Postanowienie to zrealizowano już w następnym sezonie dzięki problemom licencyjnym pięciu klubów.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Miejsca po danych kolejkach

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony 

Źródło:

Przypisy

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
2014 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
2014 na Węgrzech
2015 na Węgrzech